Жаворонковый печник () — южноамериканский вид воробьинообразных птиц из семейства , выделяемый в монотипный род Coryphistera. Длина тело — 16,5 см. Птицы обитают на пахотных землях, пастбищах, засушливых саваннах и тропических и субтропических (низменных) засушливых кустарниковых местностях, на высоте до 700 метров над уровнем моря, но большинство птиц встречаются на высоте ниже 500 метров.

Подвиды 
  — юго-восток Боливии (Чукисака, юг Санта-Круса) и запад Парагвая;
  — юг Боливии (Тариха), север и восток Аргентины (от Сальты и Чако южнее до Мендоса, Ла-Пампы и юг Буэнос-Айреса), северо-запад Уругвая и крайний юго-восток Бразилии (запад Риу-Гранди-ду-Сул).

Примечания 

Печниковые
Птицы Южной Америки
Животные, описанные в 1860 году
Монотипические роды птиц